g-элементы в периодической таблице элементов — атомы, на электронной оболочке которых находятся валентные g-электроны с наивысшей энергией.

Ни один из элементов блока пока ещё не был синтезирован, хотя попытки синтеза унбибия предпринимались. Об этих суперактиноидах пока известно очень мало.

См. также 
 Электронная конфигурация

Химические элементы

Группы химических элементов